Toca da Onça pode se referir a:

 Toca da Onça (Goiás), formação rochosa em Goiás
 Toca da Onça (Nova Friburgo), povoado rural no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos